Lluís de Montbéliard, comte de Montbéliard, Altkirch i Ferrette, comte uxori de Bar (Lluís I de Bar)
 Lluís II de Bar a vegades esmentat com a Lluís I, ja que l'altre Lluís I no fou comte suo jure (dret propi) de Bar sinó comte uxori (per dret de l'esposa).